Санта-Мария-де-Ордас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 45,70 км². Население — 340 человек (на 2015 год). Плотность населения Санта-Мария-де-Ордас — 7,2 /км².

См. также 
Испания

Кастилия-Леон

Леон (провинция)

Внешние ссылки 
 http://www.orangesmile.com/destinations/leon/
 http://www.jcyl.es/
 https://web.archive.org/web/20060511020641/http://www.fontun.com/leon/

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона